Adolf Daniël Nicolaas van Gendt (1870-1932), Nederlands architect, zoon van A.L. van Gendt
 Dolf van Gendt (1835-1901), voluit Adolf Leonard van Gendt, Nederlands architect, zoon van J.G. van Gendt sr.
 Frits van Gendt (1831-1900), voluit Frederik Willem van Gendt, Nederlands architect en stedenbouwkundige, zoon van J.G. van Gendt sr.
 Gerlach Jan van Gendt (1838-1921), Nederlands architect, zoon van J.G. van Gendt sr.
 Johan Godart van Gendt sr. (1803-1875), Nederlands waterstaatsingenieur
 Jan van Gendt (architect) (1833-1880), voluit Johan Godart van Gendt, Nederlands architect, zoon van J.G. van Gendt sr.
 Jan van Gendt (voetballer), Nederlands voetballer
 Johan Godart van Gendt (1866) (1866-1925), Nederlands architect, zoon van A.L. van Gendt
 Otto van Gendt (1578-1640), militair en gouverneur van Wesel
 Reinout van Gendt, Nederlands muziekjournalist
 Bureau Van Gendt, in 1874 door A.L. van Gendt opgericht en in 1978 opgeheven.

En verder naar
 The Nico Van Gendt Project, een Vlaamse rockband

Zie ook 
Van Gend & Loos